Coon Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coon Mountain (Arizona)	
 Coon Mountain (Georgia)	
 Coon Mountain (Maine)	
 Coon Mountain (Missouri)	
 Coon Mountain (New York)	
 Coon Mountain (North Carolina)	
 Coon Mountain (Adair County, Oklahoma)	
 Coon Mountain (Le Flore County, Oklahoma)	
 Coon Mountain (Blanco County, Texas)	
 Coon Mountain (Stephens County, Texas)